Scutisotoma är ett släkte av urinsekter. Scutisotoma ingår i familjen Isotomidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Scutisotoma